Постова́ ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Постова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Постова вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці